Seznam armad z zaporedno številko 3.

Seznam 
 3. armada (ZDA)
 3. armada (Združeno kraljestvo)
 3. armada (Francija)
 3. armada (Nemški imperij)
 3. armada (Avstro-Ogrska)
 3. armada (Japonski imperij)
 3. armada (Bolgarija)
 3. armada (Kraljevina Madžarska)
 3. armada (Wehrmacht)
 3. tankovska armada (Wehrmacht)
 3. armada (Nemški imperij)
 3. armada (Kraljevina Italija)
 3. armada (Otomanski imperij)
 3. armada (Madžarska)
 3. armada (Romunija)
 3. armada (Ruski imperij)
 3. rezervna opazovalna armada (Ruski imperij)
 3. armada (Kraljevina Srbija)
 3. armada (Turčija)
 3. armada (Kraljevina Jugoslavija)
 3. teritorialna armada (Kraljevina Jugoslavija)
 3. armada (JLA)
 3. armada (ZSSR)
 3. gardna armada (ZSSR)
 3. tankovska armada (ZSSR)
 3. udarna armada (ZSSR)
 3. deminerska armada (ZSSR)
 3. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 3. zračna armada (Japonski imperij)
 3. zračna armada (ZDA)
 3. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi